Де́рек Те́ннисон Ке́ван (; 6 марта 1935, Рипон — 4 января 2013, Бирмингем) — английский футболист, центральный нападающий. Известен по выступлениям за «Вест Бромвич Альбион» и сборную Англии.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе Кеван дебютировал в клубе «Брэдфорд Парк Авеню», через год после этого, в 1953 году он перешёл в «Вест Бромвич Альбион», в котором провёл 10 сезонов, ставшими лучшими в его карьере. С «Вест Бромвичем» Кеван завоевал ряд командных титулов, получил вызов в национальную сборную, а в сезоне 1961/62 с 33 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. В 1963 году он на короткое время перешёл в «Челси», а затем провёл ещё два успешных сезона в «Манчестер Сити». С 1965 года карьера Кевана резко пошла на спад, он играл в клубах низших дивизионов, нигде ни задерживаясь больше чем на один сезон. Завершил свою карьеру Кеван в 1970 году в клубе «Анселлс».

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Кеван дебютировал 6 апреля 1957 года в матче со сборной Шотландии. Всего в составе сборной провёл 14 матчей, в которых забил 8 голов, в том числе 2 гола на чемпионате мира 1958 года в ворота сборных СССР и Австрии. Кроме чемпионата мира 1958 года, был в заявке сборной на чемпионате мира 1962 года, но на поле в матчах того турнира он не выходил.

Достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Англии: 1961/62

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Норт-Йоркшире
Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Брэдфорд Парк Авеню»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Питерборо Юнайтед»
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Маклсфилд Таун»
Игроки ФК «Бостон Юнайтед»
Игроки ФК «Стаурбридж»